Пикардијска Терца се може односити на:
 Пикардијска терца, музички појам
 Пикардијска терца (бенд), украјински бенд.